Johnny Gill (1905-1984) – giocatore di baseball statunitense
Johnny Gill (1966) – cantante statunitense
Johnny Gill – album del cantante statunitense Johnny Gill del 1983
Johnny Gill – album del cantante statunitense Johnny Gill del 1990